Naht steht für:
 eine Verbindung von zwei Stoffteilen, siehe Naht (Textiltechnik) 
 eine chirurgische Technik, siehe Nähen (Medizin)
 die Verbindungsstelle  beim Schweißen, die Schweißnaht
 Verbindungsstellen von Skelettteilen, besonders im Schädel, die Knochennaht

 Naḥt, ein Verbalsubstantiv der arabischen Sprache, siehe Naht (arabische Abkürzung) 
 eine literarische Form in Persisch und Urdu, siehe  Naht (Religion)

NAHT steht als Kürzel für:
 NAHT, US-amerikanischer Mieterbund

Siehe auch: 
 Nat, Nath
 Nähen

Abkürzung